Mogielnica bezeichnet Orte in Polen:
 Mogielnica, eine Stadt im Powiat Grójecki der Woiwodschaft Masowien
 Mogielnica, ein Dorf im Powiat Płocki der Woiwodschaft Masowien; siehe Drobin#Gemeinde
 Mogielnica, ein Dorf im Powiat Siedlecki der Woiwodschaft Masowien; siehe Korczew (Powiat Siedlecki)#Gemeinde
 Mogielnica, ein Dorf im Powiat Rzeszowski der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Boguchwała

Siehe auch:
 Mogilnica